Gruppe-II-Rennen steht für:

 Gruppe-II-Rennen, Automobilrennen, siehe Großer Preis von Deutschland 1932 #Gruppe II (über 800 bis 1500 cm³ Hubraum)
 Gruppe-II-Rennen, Aufgewichtsrennen beim Pferdesport, siehe Gruppenrennen (Pferderennen)